Барбастро (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 107,6 км². Население — 17080 человек (на 2010 год). Расстояние — 131 километр до административного центра провинции. Центр виноделия аппелласьона Сомонтано.

История 
До 882 года в Барбастро проживал собственный арабский эмир. В 1064 норманский герцог Гаэты, Вильгельм, предпринял поход на Барбастро. Окончательно город был присоединён к землям арагонской короны в 1101 году королём Петром.

В XVI веке в городе Барбастро родились выдающиеся испанские писатели золотого века испанской литературы братья Луперсио (1559) и Бартоломе Архенсола (1562).

В окрестностях Барбастро 2 июня 1837 года произошла кровопролитная стычка между карлистами и правительственными войсками, не имевшая, впрочем, решительного результата.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Города Уэски